Riosucio, comune della Colombia nel Dipartimento di Caldas
Riosucio, comune della Colombia nel Dipartimento di Chocó